Ками́лов — фамилия.

Известные носители 
 Камилов, Абдулазиз Хафизович (род. 1947) — советский и узбекский дипломат.
 Камилов, Владислав Георгиевич (род. 1995) — российский футболист.
 Камилов, Ибрагим (1928—2002) — народный художник Узбекистана, лауреат Государственной премии СССР.
 Камилов, Ибрагимхан Камилович (род. 1935) — российский физик, чл.-кор. РАН.
 Камилов, Магомед Абдуллаевич (род. 1977) — российский профессиональный тайбоксер, МСМК по тайскому боксу.
 Камилов, Сергей Сергеевич (род. 1979) — российский самбист.
 Камилов, Турсун (1902—?) — Герой Социалистического Труда.
 Камилов, Феликс Хусаинович (род. 1940) — заслуженный деятель науки РФ, ректор Башкирского медицинского института (1988—1994).